Bani Hassan () ist

 ein Stammesname in Jordanien, siehe Bani Hassan (Jordanien)
 ein Stammesname in Mauretanien, siehe Bani Hassan (Mauretanien)
 ein Ortsname in Ägypten, siehe Beni Hasan